Heath Gregory Pearce (Modesto, 13 de agosto de 1984) é um futebolista do Estados Unidos. Atualmente defende o IFK Göteborg.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA
Futebolistas do FC Nordsjælland
Futebolistas do FC Hansa Rostock
Futebolistas do Football Club Dallas
Futebolistas do New York Red Bulls
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do IFK Göteborg
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009